Gram kan syfta på::

Gram – en enhet för massa 
Gram (mytologi) – ett svärd i nordisk mytologi
GRAM (vapen) – en svensk automatkarbin
Gram (Danmark) – en ort i Danmark
Gram (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet